Jméno a příjmení Jiří Homola nosí více osob:

 Jiří Homola (1974) – český fotbalista
 Jiří Homola (1980) – český fotbalista
 Jiří Homola (dramatik) – český dramatik a hudebník